Agapornis canus
 Ocana (Córsega do Sul)

Ver também
 Ocaña (desambiguação)

Desambiguações de topônimos